Геваргизов — фамилия; имеет женскую форму Геваргизова.
 Геваргизов (также Абун Мар Элия Абрахам, в монашестве Илия; ок. 1858—1928) — епископ Русской православной церкви заграницей, начальник Урмийской духовной миссии.
 Геваргизов, Моисей (также Мар-Юханнан, в монашестве Иоанн; 1857—1962) — епископ Русской Православной Церкви Заграницей, последний начальник Урмийской духовной миссии.